

Biografia 
Era unica figlia di Giovanni II di Monaco, signore di Monaco e di Antonia di Savoia, figlia illegittima del duca Filippo II di Savoia e della sua amante, Libera Portoneri.

Discendenza 
Maria sposò nel 1515 Girolamo Grosso Della Rovere, signore di Vinovo, dal quale ebbe tre figli:
 Anna, sposò Baldassarre Tana, signore di Santena 
 Caterina (?-1563)
 Stefano (?-1575)

Ascendenza

Note 

Maria
Grimaldi